Kolari – gmina w Finlandii
 Kolari – stacja kolejowa w Finlandii
 Kolari – wieś w Serbii
 Kolari – wieś w Macedonii Północnej